Toot est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, village de la province de Markazi

, champ pétrolifère du plateau Pothohar

Voir aussi
 (surnommé Toot), tunnel routier de Wellington
, temple sikh d'Amritsar, Punjab

Homonymie de toponyme